John Francis Cunningham kan syfta på:

* John Francis Cunningham (1842–1919), irländsk-amerikansk romersk-katolsk biskop
 John Francis Cunningham (1875–1932), brittisk ögonkirurg